Choua peut désigner les arabes choua

Patronyme 

 Abdoulaye Choua Ali (1963-), homme politique tchadien
 Lol Mahamat Choua (1939-2019), homme d'État tchadien

Autres 
 Bat Choua, un personnage du livre de la Genèse
 La bataille de Choua s'est déroulée sur l'île de Choua